Negrești több romániai település lehet:

 Negrești, város Vaslui megyében
 Negrești (Argeș megye)
 Negrești (Botoșani megye)
 Negrești (Constanța megye)
 Negrești (Fehér megye)
 Negrești (Mehedinți megye)
 Negrești (Neamț megye)
 Avasfelsőfalu, Szatmár megye
 Negrești (Bâra község), Neamț megye